Sherwood může být:

 Sherwoodský les – les spjatý s příběhy o Robinu Hoodovi
 Vrchlického sady – park v Praze u Hlavního nádraží
 Sherwood Park – předměstí Edmontonu v Albertě v Kanadě

příjmení
 Sherwood (příjmení)

jméno
 Sherwood Anderson – americký spisovatel
 Sherwood Clark Spring – americký astronaut
 Sherwood Rowland – americký chemik

další
 Robin Hood: Legenda Sherwoodu – počítačová hra z roku 2002

Externí odkazy